Alpen Cup kobiet w skokach narciarskich 2015/2016 rozpoczął się 9 sierpnia 2015 r. w niemieckim Klingenthal, a zakończył się 20 marca 2016 r. w niemieckim Baiersbronn. Letni cykl składał się z 8 konkursów, zaś zimowy z 6. Zawody rozgrywane były w Szwajcarii, Niemczech i Słowenii. W planach była także Austria, ale ostatecznie konkursy tam zostały odwołane. 

Tytuł obroniła Niemka Agnes Reisch.

Kalendarz i wyniki

Statystyki indywidualne

Klasyfikacje

Klasyfikacja generalna

Klasyfikacja drużynowa

Uwagi

Bibliografia 
 

Sezon 2015/2016 w skokach narciarskich
2015 w Europie
2016 w Europie
2016